O nome John Murphy pode referir-se a:

John Murphy - compositor inglês.
John Murphy - governador do estado norte-americano do Alabama.

Desambiguação